Mark Reynolds peut désigner :
 Mark Reynolds (1955-), un skipper américain ;
 Mark Reynolds (1983-), un joueur de baseball américain ;
 Mark Reynolds (1987-), un footballeur écossais.